Il cognome Volontè o Volonté può riferirsi a:

Persone 
Claudio Volontè, attore italiano
Eraldo Volontè, sassofonista italiano
Franco Volonté , sindacalista italiano
Gian Maria Volonté, attore italiano
Luca Volontè, politico italiano

Astronomia 
4921 Volonté, asteroide (in onore dell'attore Gian Maria)

Note